Boso (zm. po 1125) – włoski kardynał i biskup Turynu
 Boso (zm. 1178) – włoski kardynał i historyk, kamerling Kościoła Rzymskiego.
 Boso – król Dolnej Burgundii
 Boso – album zespołu Zakopower
 Boso – singiel zespołu Zakopower

Zobacz też